Un bidet peut faire référence à :

Personnalités 
 Jacques Bidet, philosophe français.
 Nicolas Bidet, agronome viticulteur français

Animal 
 un petit cheval trapu à tout faire

Objets 
 un meuble destiné à l'hygiène intime
 Toilettes à bidet, invention japonaise
 un bidet, un obstacle en équitation